Psocomorpha es un suborden de los piojos de la corteza, piojos de los libros y piojos parásitos del orden Psocodea. Existen más de 20 familias y 5,300 especies descriptas en Psocomorpha.

Filogenia 
 
El siguiente cladograma de Psocodea muestra la posición de Psocomorpha:

Registro fósil 

El registro fósil más antiguo del suborden es Burmesopsocus lienhardi del ámbar birmano del Cretácico medio (Cenomaniano temprano), que no está asignado a ninguna familia.

Familias
Psocomorpha contiene 6 infraórdenes y 26 familias:

Archipsocetae
 Archipsocidae Pearman, 1936 
Caeciliusetae
 Amphipsocidae Pearman, 1936 
 Asiopsocidae Mockford & Garcia Aldrete, 1976
 Caeciliusidae Mockford, 2000 
 Dasydemellidae Mockford, 1978 
 Paracaeciliidae Mockford, 1989
 Stenopsocidae Pearman, 1936 
Epipsocetae
 Cladiopsocidae Smithers, 1972
 Dolabellopsocidae Eertmoed, 1973
 Epipsocidae Pearman, 1936 
 Ptiloneuridae Roesler, 1940
 Spurostigmatidae Eertmoed, 1973
Homilopsocidea
 Ectopsocidae Roesler, 1944 
 Elipsocidae Pearman, 1936 
 Lachesillidae Pearman, 1936 
 Lesneiidae Schmidt & New, 2004
 Mesopsocidae Pearman, 1936 
 Peripsocidae Roesler, 1944 
 Sabulopsocidae Schmidt & New, 2004
Philotarsetae
 Philotarsidae Pearman, 1936 
 Pseudocaeciliidae Pearman, 1936 
 Trichopsocidae Pearman, 1936 
Psocetae
 Hemipsocidae Pearman, 1936 
 Myopsocidae Pearman, 1936 
 Psilopsocidae Roesler, 1944
 Psocidae Hagen, 1865

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos

Psocodea